La ville de Pułtusk fut le siège de deux batailles :
 la bataille de Pułtusk en 1703, 
 la bataille de Pułtusk en 1806.